Burgess, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Burgess (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Anthony Burgess (1917 - 1993), escriptor i compositor britànic.
 Donald Burgess (Hendon, Londres, 1933), ciclista anglès.
 Graham Burgess (Liverpool, 1968), jugador, escriptor, i entrenador d'escacs anglès.
 Ian Burgess (1930, Londres), pilot de curses automobilístiques anglès.